Трухан Віталій Геннадійович — головний сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Трухан Іван Васильович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Трухан Микола Миколайович — білоруський режисер, актор.
 Трухан Мирослав Григорович — український письменник, фейлетоніст, культурно-освітній український діяч у колишній ПНР, науковець.
 Трухан Олег Анатолійович — засновник, президент та старший тренер дитячо-юнацького футбольного клубу «Каскад».